Brænder har flere betydninger:
Egentlig forbrænding:
 Bunsenbrænder
 Gasbrænder
 Oliebrænder
 Ukrudtsbrænder
Computer relateret:
 Cd-brænder
 EPROM-brænder
 EEPROM-brænder
 Mikrocontroller brænder